Costa Ocidental (Cantábria) — comarca da Espanha
West Coast — África do Sul
Costa Oeste dos Estados Unidos
Costa Oeste da Suécia
Costa Oeste (Nova Zelândia)

Desambiguações de topônimos